Jan Bronislavovič Kaminski (), ruski hokejist, * 28. julij 1971, Penza, Rusija.

Kaminski je v začetku kariere igral v sovjetski oziroma ruski ligi za kluba Dizelist Penza in Dinamo Moskva. Leta 1991 je bil kot 99. izbran na NHL naboru s strani kluba Winnipeg Jets, za katerega je zaigral v sezoni 1993/94. V ligi NHL je dve sezoni igral še za New York Islanders, v zadnjem delu kariere pa je igral za več klubov lige IHL ter eno sezono v finski ligi za klub Lukko Rauma.

Za rusko reprezentanco je nastopil na svetovnem prvenstvu 1993, kjer je osvojil zlato medaljo.

Leta 1993 je bil sprejet v Ruski hokejski hram slavnih.

Pregled kariere

|-
| Dizelist Penza
| Sovjetska 2. liga
| 87/88
|
| 43
| 10
| 7
| 17
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 89
|
| 6
| 2
| 2
| 4
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 89/90
|
| 6
| 1
| 0
| 1
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 90
|
| 7
| 2
| 0
| 2
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Ruska liga
| 90/91
|
| 25
| 10
| 5
| 15
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 91
|
| 6
| 1
| 1
| 2
| +2
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Ruska liga
| 91/92
|
| 35
| 8
| 7
| 15
|
| 22
|
| 7
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|-
| HC Fribourg-Gottéron
| Švicarska liga
| 91/92
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Ruska liga
| 92/93
|
| 39
| 15
| 14
| 29
|
| 12
|
| 10
| 2
| 5
| 7
|
| 8
|-
| Rusija
| Svetovno prvenstvo A
| 93
|
| 8
| 2
| 2
| 4
| +3
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Winnipeg Jets
| NHL
| 93/94
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Moncton Hawks
| AHL
| 93/94
|
| 33
| 9
| 13
| 22
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Islanders
| NHL
| 93/94
|
| 23
| 2
| 1
| 3
|
| 4
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|-
| New York Islanders
| NHL
| 94/95
|
| 2
| 1
| 1
| 2
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Denver Grizzlies
| IHL
| 94/95
|
| 38
| 17
| 16
| 33
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Utah Grizzlies
| IHL
| 95/96
|
| 16
| 3
| 3
| 6
|
| 8
|
| 15
| 6
| 6
| 12
|
| 0
|-
| Utah Grizzlies
| IHL
| 96/97
|
| 77
| 28
| 27
| 55
|
| 18
|
| 7
| 1
| 4
| 5
|
| 0
|-
| Lukko Rauma
| Finska liga
| 97/98
|
| 38
| 5
| 8
| 13
| -4
| 33
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Utah Grizzlies
| IHL
| 98/99
|
| 56
| 11
| 17
| 28
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Grand Rapids Griffins
| IHL
| 98/99
|
| 7
| 0
| 2
| 2
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 467
| bgcolor="#7FFF00" | 127
| bgcolor="#7FFF00" | 126
| bgcolor="#7FFF00" | 253
| bgcolor="#7FFF00" | +1
| bgcolor="#7FFF00" | 163
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 41
| bgcolor="#7FFF00" | 10
| bgcolor="#7FFF00" | 15
| bgcolor="#7FFF00" | 25
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 12
|}

Glej tudi
Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Ruski hokejski desnokrilni napadalci
Ruski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL leta 1991
Izbrani na naboru lige NHL (Winnipeg Jets)
Hokejisti Dizelist Penza
Hokejisti Dinamo Moskva
Hokejisti HC Fribourg-Gottéron
Hokejisti Winnipeg Jets
Hokejisti Moncton Hawks
Hokejisti New York Islanders
Hokejisti Denver Grizzlies
Hokejisti Utah Grizzlies
Hokejisti Lukko Rauma
Hokejisti Grand Rapids Griffins
Sprejeti v Ruski hokejski hram slavnih